Wesnin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Wesnin (1883–1959), russischer und sowjetischer Architekt und Hochschullehrer
 Andrei Jurjewitsch Wesnin (* 1963), russischer Mathematiker
 Leonid Alexandrowitsch Wesnin (1880–1933), russischer und sowjetischer Architekt und Hochschullehrer 
 Wiktor Alexandrowitsch Wesnin (1882–1950), russischer und sowjetischer Architekt und Hochschullehrer

siehe auch
Wesnina